Mail on Sunday — дебютный студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя Flo Rida, выпущенный 18 марта 2008 года.

Продажи 
Альбом дебютировал под #4 в чарте US Billboard 200, с продажами 86 000 копий в первую неделю. По состоянию на май 2009 года, альбом был продан в количестве 390 000 копий в США. В Великобритании альбом получил серебряную сертификацию.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 

Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы Flo Rida
Альбомы на английском языке
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы, спродюсированные Honorable C.N.O.T.E.